Esta é uma lista de futebolistas do Clube Recreativo Desportivo do Libolo.

Por ano

2016 
Atualizado até 14 de Novembro de 2016.

2017 
GUARDA-REDES: Landú, Nilton, Ricardo Batista, Valter
DEFESAS: Bernardo Silva, Depaiza, Gomito, Higino, Ito, Kuagica, Leonardo Ramos, Luis, Mussumari, Natael, Nelito, Valdir.
MÉDIOS: Dário, Hélio Roque, J. Boukama-Kaya, Jaime,  Milex, Nandinho, Quizinho, Rasca, Rúben Gouveia, Sidnei, Viet, Wires.
AVANÇADOS: Carlitos, Celson, Eddie Afonso, Fabrício, M. Diawara, Mariano, Paizinho, Vado Dias, Zé Kalanga.
TREINADOR: Miller Gomes

Clube Recreativo Desportivo do Libolo